Бергель, Иосиф (1802—1885) — врач и писатель.
 Бергель, Ханс — писатель.
 Бергель, Эрих (1930—1998) — румынско-немецкий дирижёр и музыковед. Брат писателя Ханса Бергеля.